Název Jablonná má více sídel:

 Jablonná – obec v okrese Příbram
 Dolní Jablonná – část města Přibyslav v okrese Havlíčkův Brod
 Česká Jablonná – část města Přibyslav v okrese Havlíčkův Brod
 Jablonná (Neveklov) – část města Neveklov v okrese Benešov
 Jablonná (Chyše) – část obce Chyše v okrese Karlovy Vary

Podobné názvy 
 Jablonec
 Jablonné

Externí odkazy